Île Smith peut désigner :
 île Smith, en Antarctique ;
 île Smith, dans le Golfe de Californie au Mexique ;
 île Smith, dans les Bermudes.